Weißhorn oder Weisshorn heißen folgende geographische Objekte:

 Weisshorn (Wallis), 4505 m, Berg im Wallis
 Flüela Wisshorn, 3085 m, Berg in der Silvretta in Graubünden
 Weisshorn (Lenk), 2948 m, Gipfel der Berner Alpen an der Grenze Bern/Wallis
 Parpaner Weisshorn, 2824 m, Gipfel der Plessur-Alpen in Graubünden
 Penser Weißhorn, Sarn(tal)er Weißhorn, 2705 m, Gipfel der Sarntaler Alpen in Südtirol
 Weisshorn (Arosa), 2653 m, Gipfel der Plessur-Alpen in Graubünden
 Weißhorn (Fleimstaler Alpen), 2317 m, Gipfel im Unterland, Südtirol
 Weißhorn (Totes Gebirge), 1754 m, Gipfel im Toten Gebirge, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Corno Bianco